Араван Резаи — победительница турнира.

Сеянные 

  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
  '''Араван Резаи (Титул)
  Луция Шафаржова (Полуфинал)
  Хисела Дулко ''(Финал)

<li>  Аранча Парра Сантонха (Четвертьфинал)
<li>  Анжелика Кербер (Первый раунд, снятие с турнира)
<li>  София Арвидссон (Первый раунд)
<li>  Барбора Заглавова-Стрыцова (Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2010